Milivoje Novakovič, ser. Миливоје Новаковић (ur. 18 maja 1979 w Lublanie) – słoweński piłkarz grający na pozycji napastnika w japońskim klubie Shimizu S-Pulse.

Występy klubowe

Osiągnięcia 
 Piłkarz roku Słowenii 2008

Reprezentanci Słowenii w piłce nożnej
Piłkarze SV Mattersburg
Piłkarze LASK Linz
Piłkarze Liteksu Łowecz
Piłkarze 1. FC Köln
Piłkarze Shimizu S-Pulse
Piłkarze Nagoya Grampus
Piłkarze NK Maribor
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Królowie strzelców bułgarskiej ekstraklasy piłkarskiej
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Lublanie